Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute à Orange du  au .

Patti Hogan remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristy Pigeon.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en juillet 1969
Tennis en août 1969